ODP kan een afkorting zijn voor:

 Onderste Dode Punt, zie dood punt
 Open Directory Project
 OpenDocument Presentation, een open standaard voor het bewaren en/of uitwisselen van presentatiebestanden (bestandsextensie .odp)
 Ozone Depletion Potential, zie ozonafbrekend vermogen 
 Oudorp